279-й отдельный инженерный батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Переформирован из 279-го отдельного сапёрного батальона 07.02.1942 года.

В составе действующей армии с 07.02.1942 по 09.05.1945 года.

С момента формирования являлся инженерным батальоном 19-й армии, находился на оборонительных рубежах на кандалакшском направлении Карельского фронта, после проведения Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операций остался там же, очевидно находился на оборонительных укреплениях по советско-финской границе а районе Алакуртти до конца войны.

Подчинение

Командиры

Другие инженерно-сапёрные формирования с тем же номером 

 279-й отдельный сапёрный батальон
 279-й отдельный инженерно-сапёрный батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны